Indrajaya (Atjeh), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Indrajaya (Salem), een bestuurslaag in Indonesië
Indrajaya (Sukaratu), een bestuurslaag in Indonesië
Indrajaya (Pidie), een bestuurslaag in Indonesië